

Codici 
 HLM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Holland Park Twnsp (Stati Uniti)

Mineralogia 
 Hlm – abbreviazione di holmquistite

Note